Генна́дий Воро́нин:
 Воронин, Геннадий Александрович (род. 1948) — советский футболист.
 Воронин, Геннадий Анатольевич (1946—2011) — советский актёр, сценарист и режиссёр.
 Воронин, Геннадий Андреевич (1934—2004) — советский конькобежец, чемпион мира.
 Воронин, Геннадий Петрович (род. 1941) — председатель Госстандарта России.
 Воронин, Геннадий Фёдорович (1935—2017) — химик.